Rocky Balboa, kitalált karakter 
 Rocky Balboa, (2006) amerikai film Sylvester Stallone rendezésében
 Rocky Balboa,  videójátékok
 Rocky Balboa: The Best of Rocky, album